Requiemhaaien
Carcharhiniformes (Grondhaaien)